Влади́мир Ива́нович Фёдоров:
 Фёдоров, Владимир Иванович (1904—?) — советский учёный, депутат Верховного Совета СССР.
 Фёдоров, Владимир Иванович (1925—1998) — русский поэт, прозаик и драматург, публицист.
 Фёдоров, Владимир Иванович (1928—2020) — советский боксёр, судья.
 Фёдоров, Владимир Иванович (род. 1929) — советский дипломат, посол СССР.
 Фёдоров, Владимир Иванович (род. 1949) — советский шахматист.
 Фёдоров, Владимир Иванович (1956—1979) — советский футболист.